Stuart Burton, właśc. Stuart Alexander Kluz-Burton pseud. Stuu, dawniej Polski Pingwin (ur. 7 stycznia 1992 w Londynie) – polski  youtuber. Jego główny kanał, Stuu, w lipcu 2022 miał 4,26 mln subskrypcji. Pochodzi z Wielkiej Brytanii, mieszkał w Anglii jednak w toku rozwoju swojej kariery, zdecydował się na przeprowadzkę do Polski, początkowo do Katowic następnie zdecydował związać swoje życie z Warszawą. Jego matka Barbara jest Polką, a ojciec Gary Brytyjczykiem.

Życiorys 
Zaczynał nagrywanie w języku angielskim, jednak przerwał z powodu choroby. Dwa lata później wrócił, tym razem tworząc już w języku polskim pod pseudonimem Polski Pingwin. Początkowo jego nagrania dotyczyły gier, takich jak Minecraft. Jego główne konto nazywa się Stuu. Posiada dwa inne kanały: Stuu PLUS (759 tys. subskrypcji w lipcu 2022) oraz Stuu Gry (Kanał został sprzedany.  Najpierw nagrywał na nim youtuber Ostry, lecz z powodu zakładu z innym youtuberem: czvjnikiem, trafił w ręce tego drugiego. Obecna nazwa - czvjnik 2.0) W 2016 roku jego główny kanał znalazł się na piątym miejscu profili z największą liczbą subskrybentów w Polsce.

W 2017 podkładał głos w polskim dubbingu filmu Emotki, grając rolę Smażonej Krewetki. Rok wcześniej brał udział także w dubbingu filmu Sing.

W 2019 stworzył Team X, czyli projekt, w którym początkowo 5 influencerów zamieszka w ogromnym domu. W projekcie brali udział: Kacper Blonsky, Marcin Dubiel, Lexy Chaplin, Julia Kostera, Xavier Pniewski oraz w późniejszym czasie Michał Gała. W wyniku komplikacji pomiędzy Agencją Kacper Blonsky i Michał Gała zostali wydaleni z Teamu X, a ich miejsce zajęła Natalia Karczmarczyk, znana także jako Natsu. W tym samym roku (2 kwietnia 2019) stał się też udziałowcem w spółce Game Desk sp. z o.o. która pod marką Alphadesk zajmuje się sprzedażą biurek gamingowych.

Od 27 maja 2020 nie udzielał się w swoich mediach, a przyczyną tego jest, jak sam powiedział, jego zdrowie psychiczne. Przyjaciel Stuu, Marcin Dubiel, wyjawił, że Stuu postanowił wykluczyć się z życia publicznego i nie ma zamiaru wrócić. Jego funkcję przewodniczącego, w Team X, przejęła wcześniej wspomniana Natalia Karczmarczyk, która była ostatnim członkiem projektu. W końcu nowa przewodnicząca, Natsu, w grudniu 2020 ogłosiła nowy skład Teamu. Mimo tego, że Stuu wycofał się z życia publicznego, to często można było go usłyszeć za kamerą, podczas filmów nowego Team X, czy też zobaczyć go w towarzystwie nowych członków na ich mediach społecznościowych.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Stuu w serwisie YouTube

Polskie osobowości YouTube
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Londynie
Polacy pochodzenia angielskiego